Freeden steht für: 

 Freeden (Berg), ein bewaldeter Berg in Bad Iburg (Niedersachsen)
 Freeden-Bank, submarine Bank im Weddell-Meer, Antarktis

Freeden ist der Familienname folgender Personen: 

 Heilwig von Freeden, deutsche Kinderbuchautorin
 Herbert Freeden (1909–2003), deutscher Schriftsteller
 Max H. von Freeden (1913–2001), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Uta von Freeden (* 1944), deutsche Archäologin
 Wilhelm von Freeden (1822–1894), deutscher Naturwissenschaftler
 Willi Freeden (* 1948), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Freden
 Vreden (Begriffsklärung)